Catastrofe – sinonimo di disastro, un evento orribile, con gravi conseguenze
 Catastrofe – nella drammaturgia, il punto culminante e risolutivo della trama nella drammaturgia e poesia antica greca
 Catastrofe – opera teatrale di Samuel Beckett del 1982, più spesso citata con il titolo, nell'originale francese, Catastrophe
 Catastrofe (Nostradamus no daiyogen) – film del 1974 diretto da Toshio Masuda di genere catastrofico
 Modellizzazione delle catastrofi – processo con cui si tenta di creare un sistema, nel campo assicurativo ed attuariale, per predire la probabilità ed il costo di un possibile futuro evento catastrofico 
 Teoria delle catastrofi – teoria matematica sullo studio di come i sistemi dinamici possano cambiare bruscamente comportamento per piccole variazioni di certi loro parametri
 Obbligazione catastrofica (più nota con il termine inglese Catastrophe bond) – obbligazione, o altro strumento finanziario, il cui rendimento è legato al verificarsi o meno di un evento catastrofico